Área de Proteção Ambiental da Serra de Baturité — unidade de conservação que abrange parte da serra de Baturité
Baturité — município do estado do Ceará, Brasil
Maciço de Baturité — formação geológica localizada no sertão central cearense
Serra de Baturité — serra do estado do Ceará, Brasil

Desambiguações de topônimos